Ondo steht für:
 Ondo, einen Bundesstaat von Nigeria
 Bistum Ondo, eine in Nigeria gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Akure
 Ondo (Musik), auch Ondō, einen japanischen Musikstil
 Ondo (Nigeria), einer Stadt im Bundesstaat Ondo in Nigeria
 Ondo (Schiff), ein britischer Frachter
 Ondo (Usipoka), eine Insel im See Usipoka auf der indonesischen Insel Roti

Ondo oder Ondó ist der Familienname folgender Personen:
 Bonifacio Ondó Edu (1922–1969), Regierungschef von Äquatorialguinea
 Cédric Ondo Biyoghé (* 1994), gabunischer Fußballspieler
 Daniel Ona Ondo (* 1945), gabunischer Politiker (PDG)
 Gilles Mbang Ondo (* 1985), gabunischer Fußballspieler
 Jean-Vincent Ondo Eyene (* 1960), gabunischer Priester, Bischof von Oyem
 Mesmin Ondo, gabunischer Fußballtorhüter
 Pastor Micha Ondo Bile (* 1952), äquatorialguineischer Politiker
 Purificación Angue Ondo (* 1946), äquatorialguineanische Diplomatin
 Santiago Ondo (* 1974), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Valéry Ondo (* 1967), gabunischer Fußballspieler